Csehország
 Dobrá, település a Frýdek-místeki járásban
 Dobrá, Přibyslav településrésze a Havlíčkův Brod- járásban
 Dobrá, Stožec településrésze a Prachaticei járásban
 Dobrá nad Sázavou, Nová Ves u Světlé településrésze a Havlíčkův Brod- járásban
 Velká Dobrá, település a Kladnói járásban
 Szlovákia
 Kisdobra (szlovákul Dobrá), község a Kassai kerület Tőketerebesi járásában